Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Futures, se dispute à Bakersfield du 7 au .

Lucia Romanov remporte le simple dames. En finale, elle bat Stacy Margolin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Californie
Bakersfield (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1980
Sport en Californie en 1980
Tennis en janvier 1980